Портнер (Portner) — фамилия.

Известные носители 
  (более известен как Эйви Тэйр; р. 1979) — американский музыкант, сооснователь группы Animal Collective.
  (1962—2020) — сербский гандболист и тренер, чемпион мира в составе сборной Югославии (1986).
  (род. 1993) — швейцарский гандболист, победитель Лиги чемпионов Европейской федерации гандбола в составе клуба «Монпелье» (2018), сын Златко Портнера.